Браїловський Віктор Львович (* 1935) — радянський математик, активний учасник єврейського руху за репатріацію в Ізраїль у 1970-х — 1980-х роках.
 Браїловський Леонід Михайлович (1867—1937) — російський живописець, художник театру, архітектор; член Товариства архітекторів-художників і Московського археологічного товариства.
 Миколай (Браїловський) (1851—1925) — архієрей Українського екзархату Російської православної церкви. Хіротонізований 1921 року й до 1923 очолював Черкаську єпархію.

 Браїловський — селище у Кизильському районі Челябінської області Російської Федерації.

Див. також 
 Брайловський Олександр (1896—1976) — український піаніст, який спеціалізувався на творах Фредеріка Шопена.